Иван Найденов може да се отнася за:
 Иван Найденов (1834 – 1910), български общественик
 Иван Найденов, български футболист
 Иван Найденов, български дипломат